Haste est un patronyme, un toponyme et un nom commun pouvant désigner :

Patronyme 
Carl Cohn Haste (1874-1939), pianiste et compositeur danois
Jeff Haste, homme politique américain de la Pennsylvanie
Shane Haste (né en 1985), catcheur australien

Toponyme

Haste, municipalité de la Basse-Saxe

Typographie 
En typographie, haste  désigne la partie ascendante des lettres  (b, d, h, k). (Contraire, partie descendante hampe)

Voir aussi
, navire de guerre américain
, album jazz britannique (2012)
, groupe punk hardcore américain

Homonymie de patronyme